Kehne ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Kehne (* 1957), deutsche Historikerin und Archivarin
 Peter Kehne (* 1953), deutscher Althistoriker